Ванат — фамилия. Известные носители:

 Ванат, Владислав Андреевич (род. 2002) — украинский футболист.
 Ванат, Пётр Михайлович (1938—2017) — советский партийный и украинский государственный деятель.
 Ванат, Иван (1926—2015) — словацкий историк и педагог.
 Ванат, Ирина Ивановна (род. 1971) — советская и украинская футболистка.